Thadeosaurus es un género extinto de reptil younginiforme de la familia Younginidae. Se trata de un diápsido primitivo. Se han encontrado fósiles en Madagascar, que durante el Pérmico se encontraban en una zona templada del supercontinente de Pangea.

Su cola medía más de la mitad de su longitud total (70 cm), cosa inusual incluso en los reptiles. También poseía desde de los pies alargados, especialmente en las patas traseras, lo cual le hubiera dado una poderosa zancada, dado que los dedos aún tocarían el suelo mientras el pie estaba siendo elevado. Junto a un fuerte esternón para incrementar la fuerza en los miembros delanteros, indica que Thadeosaurus probablemente era un veloz corredor.

A continuación un cladograma de Reisz et al. (2011) mostrando la posición filogenética de Thadeosaurus entre otros diápsidos primitivos:

Referencias 

Younginiformes
Fósiles de África
Fósiles del Pérmico